Любачево () — село, Садовский сельский совет, Сумский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5924786803. Население по переписи 2001 года составляло 69 человек.

Географическое положение 
Село Любачево находится на берегу реки Стрелка, выше по течению примыкает село Елисеенково, ниже по течению — массив садовых участков, переходящий в город Сумы. Рядом проходят автомобильные дороги ,  и . В 1,5 км от села расположен аэропорт.

Примечания